Stibbe ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad M. Stibbe (1925–2019), niederländischer Klassischer Archäologe, Lyriker und Essayist
 Eddy Stibbe (* 1948), niederländischer Vielseitigkeitsreiter
 Eytan Stibbe (* 1958), israelischer Astronaut
 Nina Stibbe (* 1962), britische Autorin

Stibbe ist der Name folgender Ortschaft in Polen:
 Zdbowo (ehemals Stibbe im Landkreis Deutsch-Krone, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Tuczno

Siehe auch:
 Stippe